Die Ewige Tabelle der First Division beinhaltet alle Ergebnisse der zyprischen Fußballliga First Division seit ihrer Gründung im Jahre 1934.
Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden), obwohl dieses System erst in der Saison 1991/92 eingeführt wurde. Farblich hinterlegte Vereine spielen in der Saison 2019/20 in der First Division.

Einzelnachweise 

First Division (Zypern)
First Division